Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Serie Alle unter einem Dach. Die Fernsehserie umfasst 9 Staffeln mit 215 Folgen.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Weblinks 

 Alle unter einem Dach bei fernsehserien.de

Alleuntereinemdach